Els planàrids (Planariidae) són una família de triclàdides que habiten a l'aigua dolça.

El gènere tipus del grup dels planàrids és Planaria, un gènere monotípic que presenta una àmplia distribució a Europa.

Descripció 

Els planàrids normalment tenen ulls i, a diferència dels dugèsids, no presenten el cap de forma triangular. Els ulls estan constituïts per una única copa de pigment que abraça fins a tres cèl·lules retinals. Els músculs interns de la faringe formen capes diferents de fibres circulars i longitudinals. Pel que fa a l'aparell reproductor, els oviductes dels planàrids s'uneixen formant un oviducte comú que desemboca a la part superior de l'atri independentment del canal de la bursa. Les glàndules de la closca aboquen llurs secrecions a l'oviducte comú.

Classificació

Taxonomia 
Els planàrids són el grup germà dels dendrocèlids, ambdós grups comparteixen una disposició apomòrfica dels òrgans bursals, amb els oviductes obrint-se a l'atri. A diferència dels dendrocèlids, els planàrids no presenten un òrgan glandomuscular anterior.

Filogènia 
Arbre filogenètic dels triclàdides segons Sluys i col·laboradors (2009):

Gèneres 
Es coneixen 12 gèneres de planàrids:

 Atrioplanaria
 Bdellasimilis
 Crenobia
 Digonoporus
 Hymanella
 Ijimia
 Paraplanaria
 Phagocata
 Plagnolia
 Planaria
 Polycelis
 Seidlia

Referències